Флаги муниципальных образований России:
 Флаг Алексеевского района (Волгоградская область)
 Флаг Алексеевского района (Москва)
 Флаг Алексеевского района (Самарская область)
 Флаг Алексеевского района (Татарстан)